Дэ́ссе () — город и вореда в Эфиопии, в регионе Амхара. Через город проходит шоссе Аддис-Абеба — Асмэра.

Общие сведения 
Экономика и социальная жизнь в городе достаточно развиты. В 1920 году здесь появилось одно из первых в Эфиопии почтовых отделений. В 1954 году была введена в строй телефонная станция, а в 1963 году город был полностью электрифицирован, благодаря построенной вблизи Комбольчи электростанции, в которую было вложено около 110 000 быров.

В городе расположен крупный музей и аэропорт.

Площадь города составляет 15,08 км².

Географическое положение 
Дэссе расположен на северо-восточной оконечности Эфиопского нагорья, на высоте 2423 м над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным Центрального статистического агентства, население Дэссе на 2007 год составляет 151 174 человека, из них 72 932 мужчины и 78 242 женщины. 58,62 % населения — мусульмане, 39,92 % — приверженцы эфиопской православной церкви и 1,15 % — протестанты.

По данным переписи 1994 года население города насчитывало 97 314 человек, из них 45 337 мужчин и 51 977 женщин. Этнический состав на тот период был следующим: амхара (92,83 %) и тиграи (4,49 %); оставшиеся 2,68 % были представлены другими народностями. 94,89 % населения назвали своим родным языком амхарский; 3,79 % — язык тигринья и оставшиеся 0,67 % — другие языки. 61 % населения были приверженцами эфиопской православной церкви и 39 % исповедовали ислам. На 2012 год население города Дэссе составляло 279 423 человека.

Примечания 

Города Эфиопии